Gelgit — дебютный студийный альбом турецкой певицы Айлин Аслым, вышедший в 2000 году. В 2006 году альбом был переиздан звукозаписывающей компанией Pasaj Müzik.

Об альбоме 
В Gelgit вошли самые первые песни Айлин Аслым. Запись диска была начата в 1997 году и в этом же году закончена. К сожалению, из-за того, что альбом имел необычное звучание, звукозаписывающие компании не желали его издавать. В итоге, альбом был издан только в 2000 году. «Gelgit» стал первым в Турции альбомом в стиле электро-поп. В него вошли очень нежные, мягкие и несколько наивные песни.

Список композиций 
 Senin Gibi
 Dalgalar
 Zor Günler (Umudum Var)
 Yıldızlar Var
 Keşke
 4 Gün 4 Gece
 Birgün
 Küçük Sevgilim
 Aynı
 Senin Gibi (Aylin Gibi)
 4 Gün 4 Gece (Remix) (композиция вошла в переизданный в 2006 г. альбом)
 Senin Gibi (Remix) (композиция вошла в переизданный в 2006 г. альбом)

Клипы

Участники записи 
 Айлин Аслым (Aylin Aslım) — вокал, тексты, музыка
 Erce Kaşlıoğlu — музыка (Keşke, Küçük sevgilim, Aynı), гитара, аранжировка
 Martin Spencer — ударные
 Melik Yirmibir — бас-гитара
 Umut Gökçen — гитара, аранжировка
 Ümit Kuzer — продюсер, аранжировка
 Atilla Şen — супервизор
 Martin 'Cru' Spencer — запись, микс
 Kevin Metcalfe — мастеринг

Примечания

Ссылки 
 Gelgit на Discogs
 Aylin Aslım / Gelgit
 Aylin'le merhaba
 İki isim iki albüm
  

Дебютные альбомы 2000 года
Альбомы Айлин Аслым